

Litery 

 Ϸ – litera alfabetu greckiego

Pojęcia 

 Szo – jezioro na Białorusi
 Szo – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim
 Szo – dawny majątek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.
 Szo – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.
 Szo – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.
 szo – tybetańska gra planszowa

Skróty 

 
 SZO-84 – siatkowy zestaw obezwładniający

Zobacz też 

 Sho